Phalaenopsis Perfection Is — грекс семейства .

Популярный в комнатном и оранжерейном цветоводстве искусственный гибрид, используется в селекции красивоцветущих фаленопсисов.

Некоторые клоны имеют награды Американского орхидологического общества:
 Phal. Perfection Is 'Chen' AM/FCC/CCE/AOS.  Одно из награждённых растений имело 71 цветок и 28 бутонов на цветоносе имеющем 10 ответвлений.
 Phal. Perfection Is 'Bedford' HCC/AOS
 Phal. Perfection Is 'A Bedford Beauty' HCC/AOS

Создан путём скрещивания Phalaenopsis gigantea, Phalaenopsis venosa, Phalaenopsis violacea, Phalaenopsis lueddemanniana, Phalaenopsis fasciata, Phalaenopsis amabilis, Phalaenopsis amabilis var. rimestadiana, Phalaenopsis aphrodite, Phalaenopsis sumatrana, Phalaenopsis stuartiana, Phalaenopsis equestris, Phalaenopsis schilleriana, Phalaenopsis sanderiana и Phalaenopsis amboinensis.

Биологическое описание 

Эпифит.

Моноподиальные растения с сильно укороченным стеблем и широкими кожистыми листьями.

Цветонос пазушный, разветвлённый, способен нести более 50 одновременно раскрытых цветков.

Цветки крупные, плотной восковой структуры, жёлтого цвета с красными пятнами образующими концентрический рисунок, обладают приятным ароматом.

Родословная 
По данным The International Orchid Register.

В культуре 
Условия культивирования см. статьи: Фаленопсис и Phal. gigantea.

Болезни и вредители

См. также 
 Селекция фаленопсисов

Примечания

Литература 
 Steven A. Frowine. Moth Orchids: The Complete Guide to Phalaenopsis, Eng-Soon Teoh. Orchids of Asia, 2008
 Steven A. Frowine. Fragrant orchids. Timber Press, 2005

Комнатные растения
Гибриды орхидных
Фаленопсис